Финал Кубка Англии по футболу 1892 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии сезона 1891/92. Он стал 21-м финалом Кубка Англии, старейшего футбольного турнира в мире. В нём встретились клубы «Вест Бромвич Альбион» и «Астон Вилла». Матч прошёл на стадионе «Кеннингтон Овал» в Лондоне. «Вест Бромвич Альбион» разгромил соперника со счётом 3:0 благодаря голам Джаспера Геддеса, Сэмми Никколса и Джека Рейнольдса. Этот матч стал первым финалом Кубка Англии, в котором использовалась сетка на воротах.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-Cupfinals.co.uk 
 Составы команд 

1892
Футбол в Англии в сезоне 1891/1892
Кубок Англии 1892
Кубок Англии 1892
Март 1892 года
1892 год в Лондоне
События 19 марта
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1892 году